Come On Over е третият студиен албум на канадската певица Шаная Туейн. Той е издаден на 4 ноември 1997 година.

Списък с песните

Оригинална версия (1997) 
 Man! I Feel Like a Woman! – 3:53
 I'm Holdin' On to Love (To Save My Life) – 3:30
 Love Gets Me Every Time – 3:33
 Don't Be Stupid (You Know I Love You) – 3:35
 From This Moment On (с Bryan White) – 4:43
 Come On Over – 2:55
 When – 3:39
 Whatever You Do! Don't! – 3:47
 If You Wanna Touch Her, Ask! – 4:04
 You're Still the One – 3:34
 Honey, I'm Home – 3:39
 That Don't Impress Me Much – 3:38
 Black Eyes, Blue Tears – 3:39
 I Won't Leave You Lonely – 4:13
 Rock This Country! – 4:23
 You've Got a Way – 3:24

Интернационална версия (1998) 
 You're Still the One – 3:32
 When – 3:37
 From This Moment On – 4:51
 Black Eyes, Blue Tears – 3:36
 I Won't Leave You Lonely – 4:06
 I'm Holdin' On to Love (To Save My Life) – 3:26
 Come On Over – 2:53
 You've Got a Way – 3:25
 Whatever You Do! Don't! – 3:48
 Man! I Feel Like a Woman! – 3:53
 Love Gets Me Every Time – 3:32
 Don't Be Stupid (You Know I Love You) – 3:33
 That Don't Impress Me Much – 3:38
 Honey, I'm Home – 3:33
 If You Wanna Touch Her, Ask! – 4:13
 Rock This Country! – 4:26

Ревизирана интернационална версия (1999) 
 You're Still the One – 3:32
 When – 3:37
 From This Moment On (The Right Mix) – 4:51
 Black Eyes, Blue Tears – 3:36
 I Won't Leave You Lonely – 4:06
 I'm Holdin' On to Love (To Save My Life) – 3:26
 Come On Over – 2:53
 You've Got a Way (Notting Hill Remix) – 3:19
 Whatever You Do! Don't! – 3:48
 Man! I Feel Like a Woman! – 3:53
 Love Gets Me Every Time – 3:32
 Don't Be Stupid (You Know I Love You) – 3:33
 That Don't Impress Me Much (UK Dance Mix) – 3:59
 Honey, I'm Home – 3:33
 If You Wanna Touch Her, Ask! – 4:13
 Rock This Country! – 4:26

Австралийско специално издание 
 (If You're Not in It for Love) I'm Outta Here! (на живо и Direct TV Mix) – 7:03
 Love Gets Me Every Time (Dance Mix) – 4:42
 Don't Be Stupid (You Know I Love You) (Extended Dance Mix) – 4:44

Австралийско специално издание Video CD 
 You're Still the One (виедо)
 When (виедо)
 From This Moment On (видео)
 „Интервю и Представяне“

Tour издания 
 Австралийска версия
 God Bless the Child (Single Mix) – 3:48
 (If You're Not in It for Love) I'm Outta Here! (на живо и Direct TV Mix) – 7:03
 "Medley: Home Ain't Where His Heart Is/The Woman in Me/You've Got a Way" (на живо и Direct TV Mix) – 7:25
 From This Moment On (оригинална американска версия) – 4:43
 Love Gets Me Every Time (Dance Mix) – 4:42
 Don't Be Stupid (You Know I Love You) (Extended Dance Mix инструментал) – 4:44

 Азиатска версия
 That Don't Impress Me Much (South-East Asia Mix) – 3:26
 God Bless the Child (Single Mix) – 3:48
 (If You're Not in It for Love) I'm Outta Here! (на живо и Direct TV Mix) – 7:03
 "Medley: Home Ain't Where His Heart Is/The Woman in Me/You've Got a Way" (на живо и Direct TV Mix) – 7:25
 From This Moment On (оригинална американска версия) – 4:43
 Don't Be Stupid (You Know I Love You) (Extended Dance Mix) – 4:44

Албуми на Шаная Туейн
Музикални албуми от 1997 година